Rasi Salai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sisaket, Thailanda, cu o populație de 82.333 de locuitori și o suprafață de 504,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 190 de sate (muban).

</small>Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Sila Lat district.</small>

Amphoe în provincia Sisaket